Беседильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 19 км². Население — 122 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы